Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 771 dans le monde.

 , dans certains départements, en France
 Route européenne 771 traversant la Roumanie et la Serbie
 Route nationale 771 en France